La Pellerine puede referirse a: 

 La Pellerine, comuna francesa situada en Maine y Loira.
 La Pellerine, comuna francesa situada en Mayenne.